Das Lada Classic 1983 war ein professionelles Einladungsturnier im Rahmen der Snooker-Saison 1982/83. Es wurde vom 9. bis zum 16. Januar 1983 in der Spectrum Arena im englischen Warrington ausgetragen. Der Engländer Steve Davis besiegte im Finale den Kanadier Bill Werbeniuk mit 9:5, Werbeniuk spielte mit einem 101er-Break im Halbfinale das höchste Turnierbreak sowie das einzige Century Break des Turnieres.

Preisgeld 
Zum zweiten Mal in Folge war Lada der Sponsor des Turnieres. Das Preisgeld stieg um mehr als das Vierfache von 15.000 Pfund Sterling auf 64.000 ₤, wovon genau ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers stieg die Teilnehmeranzahl an, sie verdoppelte sich von 8 auf 16.

Finale 
Obwohl Steve Davis fünf Profijahre weniger auf der Tour und 10 Lebensjahre jünger war, war es für den Kanadier Bill Werbeniuk das erste Turnierfinale auf der Snooker Main Tour. Der Weltmeister von 1981 galt als deutlicher Favorit, doch Werbeniuk hielt das Finale anfangs offen. Der Kanadier gewann den ersten Frame und nach zwei gewonnenen Frames durch Davis auch den vierten Frame zum 2:2. Davis konnte nun auf 4:2 erhöhen, doch Werbeniuk gelang der Ausgleich. Nach einer erneuten Führung glich Werbeniuk zum dritten Mal aus und nach 10 von 17 Frame stand es 5:5. Doch Davis gewann durch zahlreiche kleine Breaks die nächsten vier Frames zum 9:5-Sieg, es war der zweite Turniersieg für den Engländer.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Warrington
1983